Andrew Buchanan kan syfta på bland andra:

* Andrew Buchanan (1780–1848), amerikansk politiker
 Andrew Buchanan, 1:e baronet (1807–1882), brittisk diplomat
 Andrew Buchanan (1690–1759), skotsk köpman
 Andrew Buchanan (1798–1882), skotsk kirurg

Se även 
 Andrew Buchan (född 1979), engelsk skådespelare